Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva che ha battuto in finale Bonnie Gadusek 7-6(2), 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Helena Suková (semifinali)
 Manuela Maleeva (campionessa)
 Bonnie Gadusek (finale)

 Carling Bassett (quarti di finale)
 Barbara Potter (primo turno)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Mareen Louie (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1985